Ефе́тов — караимская фамилия. Происходит от библейского имени Иафет (, Йе́фет). Этимология последнего не вполне ясна; наиболее часто приводимая версия связывает данное имя с древнегреческим именем Иапет (Япет). Родственными являются фамилии Ефет, Ефетович.

Известные носители 
 Ефетов, Борис Александрович (1924—2011) — врач-трансфузиолог, кавалер ордена «Знак Почета».

 Ефетов, Владимир Михайлович (1924—2013) — учёный, хирург-онколог, Почётный крымчанин.
 Ефетов, Георгий Борисович (1955—2013) — врач-трансфузиолог, геральдист, один из авторов гербов АР Крым и Симферополя.
 
 Ефетов, Марк Симович (1907—1996) — русский писатель, прозаик и журналист.

 Ефетов, Семён Борисович (1872—1959) — советский востоковед и лингвист.
 Ефетов, Сергей Владимирович (род. 1952) — хирург-онколог, кандидат медицинских наук, Заслуженный врач Украины и Крыма.
 Ефетов, Фёдор Савельевич (1874—1947) — учёный-лесовод, кандидат сельскохозяйственных наук.

Примечания

См. также 
 Ефет